

Тужа-Мала — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Тужа-Мала — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Тужа-Мала — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства